El término «Endless» o «The Endless» puede referirse a:

 Endless, compañía japonesa;
 Endless Brake Technology Europe, compañía sueca;
 Endless Games, compañía estadounidense;
 Endless (2014), película.
 The Endless (2015), película de Chuck Russell.
 Endless (1984), canción de Toto.
 «Endless» (2011), canción de Inna.
 Endless Mountains, Pensilvania, Estados Unidos.